Doru este un prenume masculin românesc.

Personalități 

 Doru Borobeică, chitarist
 Doru Davidovici, aviator și scriitor
 Doru Octavian Dumitru, comic
 Doru Ștefănescu, inginer, profesor la Universitatea de Stat din Ohio
 Doru Ștefănescu, matematician, profesor la Universitatea București
 Doru Viorel Ursu, politician

Denumiri geografice 
 Valea Dorului din Munții Bucegi

Vezi și 
 Dorel
 Listă de nume românești - litera D

Prenume masculine românești